Надеин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Надеин, Игорь Александрович (1948—2014) — советский и украинский футболист и тренер.
 Надеин, Митрофан Александрович (1839—1908) — генерал российской армии, участник обороны Порт-Артура.

См. также 
 Надеино